Macanese steht für:

 Macanese (Volk), ethnische Gruppe in Macau
 Macaista, englische Bezeichnung von Macanese
 Macanese (Küche), Kochkunst der Macanese
 Macanese (Kultur), traditionelle Kultur der Macanese